Prosperi, o en su versión castellanizada Prósperi, es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas 

Adriano Prosperi, historiador y periodista italiano.
Carola Prosperi, actriz y periodista italiana.
Franco Prosperi, director de cine italiano.
Giorgio Prosperi, guionista italiano.
Gonzalo Prósperi, futbolista argentino.
Maria Luisa Prosperi, beata italiana.
Mario Prosperi, futbolista suizo.
Sara Prósperi, actriz argentina.

Miscelánea 

Palazzo Prosperi-Sacrati, palacio italiano en la ciudad de Ferrara.